

Persone
Claës König – cavaliere svedese
Dénes König – matematico ungherese
Engelbert König – allenatore di calcio e calciatore austriaco
Frank König – calciatore, allenatore di calcio e arbitro di calcio svizzero
Franz König – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
Franz König – chirurgo tedesco
Henrik König – mercante svedese 
Johann Samuel König – matematico tedesco
Marcus König – politico tedesco
Miroslav König – calciatore slovacco
Leopold König – ciclista su strada ceco
Ludolf König – ventesimo Gran Maestro dell'Ordine Teutonico
Nicolas König – attore tedesco
Ralf König – autore di fumetti e scrittore tedesco
Rita König – schermitrice tedesca
Ronny König – calciatore tedesco
Susanne König – schermitrice tedesca
Swen König – ex calciatore svizzero
Vilém König – calciatore cecoslovacco

Altro
3815 König – asteroide della fascia principale
Brigitte König – personaggio della soap opera Tempesta d'amore
Formula König – formula di competizioni monoposto a ruote scoperte disputatasi in Germania 
Julius König – personaggio della soap opera tedesca Tempesta d'amore
Lemma di König
Oculare König – variante degli oculari Erfle
Primo teorema di König, riguardante il momento angolare in un sistema inerziale o a centro di massa
Secondo teorema di König, riguardante l'energia cinetica di un sistema di punti materiali o di un corpo rigido
SMS König – nave da battaglia della Kaiserliche Marine, capoclasse della classe omonima

Pagine correlate
Koenig